Sætre är en ort i Askers kommun i Viken fylke, Norge, med 3 462 invånare (2011). Orten liggar på Hurumlandet cirka 45 kilometer söder om Oslo.

Källor

Orter i Buskerud fylke
Hurums kommun